Das Herrendoppel der Australian Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Jonas Björkman and Jacco Eltingh waren die Titelverteidiger. Das Finale bestritten Mahesh Bhupathi und Leander Paes gegen Jonas Björkman und Patrick Rafter, welches Björkman und Rafter in fünf Sätzen gewannen. Für Björkman war es nach dem letztjährigen Triumph der zweite Grand-Slam-Titel seiner Karriere, für Rafter der erste.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1999